Takayasu est un nom propre japonais pouvant faire référence à :
 Artérite de Takayasu, une maladie inflammatoire des vaisseaux atteignant essentiellement les artères de gros calibre (aorte et ses branches, artères pulmonaires).
 Higuchi Takayasu, un archéologue japonais, professeur émérite de l'Université de Kyoto.
 Takayasu Akira, un lutteur japonais de sumo de niveau ōzeki.